

Anno 
 868 o 868 a.C.

Codici 
 868 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Hidaka Observatory, ad Hidaka, nella Prefettura di Wakayama, del Giappone

Matematica 
 868 – numero